Anna Szydłowiecka (ok. 1488–1523) – żona Mikołaja Szydłowieckiego
 Anna Szydłowiecka (1522–1536) – córka Krzysztofa Szydłowieckiego